Vinken ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Kathrin Vinken (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Barbara Vinken (* 1960), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Gerhard Vinken (* 1961), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Horst Vinken (* 1940), deutscher Steuerberater, Präsident der Bundessteuerberaterkammer
 Pierre Vinken (1927–2011), niederländischer Verleger und Publizist